TTP steht als Abkürzung für:
 Palau (Trusted Territory of the Pacific Islands), UNDP-Code
 Time-Triggered Protocol, ein fehlertolerantes echtzeitfähiges Kommunikationssystem
 Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura, auch Moschcowitz-Syndrom genannt
 TOS Takes Parameters, ein Dateiformat des Betriebssystems TOS
 Tehrik-i-Taliban Pakistan, eine pakistanische islamistische Gruppierung
 Trusted Third Party, dritte Instanz, der zwei Parteien vertrauen
 Turbotauchpumpe bzw. Turbinentauchpumpe, ein Pumpentyp bei Feuerwehr und THW

TtP steht als Abkürzung für:
 Transition to Production, Übergang von der Bereitstellung in den Betrieb im IT-Bereich

Abkürzung